Kōda Rohan – scrittore giapponese
 Kumiko Kōda, nota come Koda Kumi – cantante e ballerina giapponese
 Mariko Kōda – attrice, doppiatrice e cantante giapponese
 Masakazu Kōda – ex calciatore giapponese